Antiga Casa da Câmara pode referir-se a:

 Antiga Casa da Câmara (Porto)
 Antiga Casa da Câmara (Estremoz)
 Antiga Casa da Câmara (Nazaré)

Desambiguação